Zdeněk Němeček je jméno více osobností:

 Zdeněk Němeček (fyzik) (* 1947) – český fyzik a děkan MFF UK
 Zdeněk Němeček (hudebník) (* 1955) – český hudebník
 Zdeněk Němeček (sochař) (1931–1989) – český sochař
 Zdeněk Němeček (spisovatel) (1894–1957) – český spisovatel a dramatik